

Astronomia 
 Cratere Jomo – cratere nella faccia visibile della Luna

Altro 
 Linea Jōmō – ferrovia nella prefettura di Gunma in Giappone
 Jōmō Shinbun – quotidiano diffuso nella prefettura di Gunma in Giappone
 JoMo – nome d'arte di Jean-Marc Leclercq
 JoMo – frazione del comune di Caerano di San Marco
 JoMo Friponas! – album studio di Jean-Marc Leclercq